__БЕЗКН__

Hyaenodontinae (Хијаенодонтинае — „хијенски зуби”) је изумрла потпородица плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, која је у периоду од раног еоцена до раног миоцена настањивала подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Ову потпородицу сисара су чинили племена Epipterodontini и Hyaenodontini, род Consobrinus и парафилетски род Propterodon. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је хијаенодонтини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Hyaenodontinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Hyaenodontinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Hyaenodontinae унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце

Литература 

 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 R. J. G. Savage (1965) "Fossil Mammals of Africa: 19 The Miocene Carnivora of East Africa." Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 10(8):241-316
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 P. E. Cray (1973) "Marsupialia, Insectivora, Primates, Creodonta and Carnivora from the Headon Beds (upper Eocene) of southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History). Geology Series 23(1):1-102
 J. Morales, M. Pickford and D. Soria (1998) "A new creodont Metapterodon stromeri nov. sp. (Hyaenodontidae, Mammalia) from the Early Miocene of Langental (Sperrgebiet, Namibia)." Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Serie II. Sciences de la Terre et des Planetes 327(9):633-638
 J. Morales, M. Pickford and D. Soria (2007) "New carnivoran material (Creodonta, Carnivora and Incertae sedis) from the Early Miocene of Napak, Uganda." Paleontological Research 11(1):71-84